Платформа 1486 км — пассажирская железнодорожная платформа в Крыму. Расположена между станциями Почтовая и Самохвалово в Бахчисарайском районе Крыма. Остановочный пункт электричек Севастопольского направления. С двух сторон платформы расположены сёла Самохвалово и Севастьяновка.

Ссылки 
  Расписание пригородных поездов
 Крымское отделение Приднепровской железной дороги

См. также 
 Самохвалово
 Севастьяновка

Остановочные пункты Крыма